Barchou de Penhoën est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Auguste Barchou de Penhoën (1799-1855), militaire, homme politique, journaliste et historien français ;
 Jean-Hilaire Barchou de Penhoën (1770-1833), intendant militaire et homme politique français, père du précédent.

Patronyme français